Храм иконы Божией Матери Знамения в Захарьине (Знаменская церковь) — православный храм, принадлежащий к Параскево-Пятницкому благочинию Московской епархии Русской православной церкви. Находится по адресу: улица Николая Сироткина, 28а.

История 
Деревня Захарьино известна с XIV века, когда землями вокруг неё владел отец Святителя Алексия боярин Федор Бяконт. Первый деревянный храм во имя Рождества Христова в Захарьине построили в 1648 году, по приказу тогдашнего владельца села окольничего Т. Ф. Бутырлина. Каменный храм на месте деревянного в 1672 году строят по приказу князи Григория Ромодоновского и освящает его во имя иконы Божией Матери «Знамение». В 1848 году для расширения внутреннего пространства к храму пристраивают два придела, один во имя Николая Чудотворца, другой во имя Иосифи песнописца. В 1897 году храм перестраивают в русском стиле по проекту архитектора Александра Каминского. На средства купца первой гильдии Ф. И. Соболева была заново выполнена роспись храма в 1880 году, на его же средства в 1883 году рядом с храмом строят здание церковно-приходской школы.

После Октябрьской революции храм остаётся действующим до 1940 года. В 1940—1991 годах в храме располагалось кинохранилище. Возвращён Русской православной церкви в 1991 году.

Престолы 
 Иконы Божией Матери «Знамение»
 Святителя Николая
 Преподобного Иосифа Песнописца

Литература 
 
 Село Захарьино-Знаменское, Подольского уезда, Московской губ. : Крат. ист. описание / Сост. Н. Е. Сироткин. — Москва : тип. А. С. Суворина, 1909. — 65 с. : ил.; 26.

Знаменская
Москва
Южное Бутово